Фран Карачич (; 12 мая 1996, Загреб, Хорватия) — австралийский футболист хорватского происхождения, защитник клуба «Брешиа» и сборной Австралии.

Клубная карьера 
Карачич — воспитанник клубов «Загреб» и «Локомотива». В 2015 году для получения игровой практики Фран на правах аренды был отдан в «Лучко». В матче против «Цибалии» он дебютировал во Втором дивизионе Хорватии. Летом того же года Карачич вернулся в «Локомотиву». В матче против загребского «Динамо» он дебютировал в чемпионате Хорватии. 8 августа 2016 года в поединке против «Осиека» Фран забил свой первый гол за «Локомотива».

Международная карьера 
Отец Франа родился в Австралии, поэтому у него есть возможность выбора сборной.

В 2017 году Карачич сыграл несколько матчей за молодёжную сборную Хорватии, а через год принял решение выступать за Австралию. ФИФА подтвердила, что игрок может начать выступления за новую национальную сборную.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Австралии
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Лучко»
Игроки ФК «Брешиа»